Бешка је топоним који може да се односи на: 

 Бешка - село у општини Инђија у Србији;
 Бешка (острво) - острвце у Скадарском језеру у Црној Гори.
 Манастир Бешка